Atreyu puede tiene varios significados:

 Atreyu (Atréju, en alemán), personaje protagonista de La historia interminable, de Michael Ende.
 Atreyu, un grupo musical estadounidense de metalcore.